Frederunde Kettler zu Assen (1385-)
 Frederunde Kettler zu Assen (1405-1448)